Santa Restituta ima više značenja:
 Santa Restituta, L'Aquila
 Santa Restituta, Terni